Базров — фамилия. Известные носители:
 Базров, Борис Мухтарбекович (1933) — российский технолог машиностроения, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии.
 Базров, Эдуард Тотразович (1982) — российский борец вольного стиля.